Bienne bezeichnet:
 den französischen Namen der Stadt Biel/Bienne im Kanton Bern, Schweiz,
 Bienne (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Ain,
 Bienne (Sarthe), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Sarthe,
 eine zweijährige Pflanze